Теорема Харди—Литтлвуда — теорема о свойствах степенных рядов вблизи границы круга сходимости. Доказана Харди и Литтлвудом в 1914 году.

Формулировка 
Пусть  для всех . Если при  

то при 

Здесь  обозначает асимптотическое равенство.

Примечания

Литература 
 

Харди — Литтлвуда
Ряды